Володимирський повіт — повіт у Речі Посполитій (1566—1795)
 Володимирський повіт — повіт у Російській імперії (1795—1917), УСРР (1917—1921)
 Володимирський повіт — повіт у Польщі (1921—1939)

Див. також 
 Владимирський повіт — повіт Владимирської губернії (1796—1929)